21st Century Schizoid Man () — вступительный трек с дебютного альбома 1969 года In the Court of the Crimson King британской прогрессив-рок-группы King Crimson. Песня вместе с другой композицией с того же альбома — «Epitaph» — спустя семь лет была выпущена в виде сингла.

Текст 
Лирика песни переполнена антиутопической тревогой — тревогой страшной «параноидной» жизни, в которой нет места поэтам и умирают дети («poets’ starving children bleed»), причём эту жизнь творит сам человек — «шизоид». Есть версия, что именно он изображён на обложке сингла и альбома.

В песне содержится отсылка на войну во Вьетнаме, как видно на примере строк «innocents raped with napalm fire» и «politicians’ funeral pyre». Перед исполнением песни 14 декабря 1969 года (как показано на концертном альбоме Epitaph), Фрипп отметил, что песня была посвящена «Американской политической личности, которого мы все знаем и любим. Его зовут Спиро Агню».

Участники записи 
 Роберт Фрипп — гитара
 Грег Лейк — вокал, бас-гитара
 Иэн Макдональд — саксофон
 Майкл Джайлз — ударные
 Питер Синфилд — текст

Влияние 
 По мотивам названия песни в 2002 году бывшими участниками King Crimson создана группа «21st Century Schizoid Band», просуществовавшая до 2004 года.
 В песне «Power» рэпера Канье Уэста использован семпл «21st Century Schizoid Man».
 Каверы на песню сделаны многими известными рок- и метал-группами и исполнителями, в числе которых April Wine, Voivod, Forbidden, Оззи Осборн.
 В 2018 году журнал Louder Sound поставил композицию на 56-ую строчку в списке «100 лучших гитарных соло в роке».

Примечания

Ссылки 
 Сингл на discogs.com

Песни на английском языке
Песни 1969 года
Песни Великобритании
Композиции прогрессивного рока
Композиции психоделического рока
Композиции эйсид-рока
Композиции хеви-метала
Синглы Atlantic Records